Heiliger Ludwig bezeichnet:

 Ludwig IX. (Frankreich) (1214–1270), französischer König
 Ludwig von Toulouse (1274–1297), Erzbischof von Toulouse und franziskanischer Ordensmann
 Louis-Marie Grignion de Montfort (Ludwig Maria Grignion de Montfort; 1673–1716), französischer Volksmissionar, Schriftsteller und Ordensgründer